Ujungpandang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Makassar (provinshuvudstad i Indonesien), Sulawesi Selatan, 
 Kecamatan Ujungpandang, distrikt, Sulawesi Selatan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar